Дискографія шведського поп-гурту ABBA складається з восьми студійних альбомів, одного «живого» альбому, семи альбомів-компіляцій, трьох збірок, чотирьох відео-альбомів, сімдесяти трьох синглів і тридцяти трьох музичних кліпів, не вважаючи сольних виступів кожного з учасників групи.

Найуспішнішими синглами ABBA стали «Dancing Queen» і «Fernando», а найуспішнішим студійним альбомом — Arrival.

У квітні 2006 року Universal Music Group оголосила про те, що світові продажі групи перевищили 370 млн копій
. Альбом-компіляція ABBA Gold (1992) одним з найбільш продаваних в історії (більше 27 млн копій).

Альбоми

Студійні

Живі альбоми

Компіляції

Компіляції іспанською мовою

Коробки

Додаткові компіляції

Сингли 

  — (прочерк) пісня не потрапила в Хіт-паради.
 Порожня клітинка вказує, що пісня не вийшла в даній території.
 1«Ring Ring» спочатку призначався групі «Björn & Benny, Agnetha & Frida» з Нідерландів. В хіт-парадах пісня з'явилася в 1974 році як ремікс (випущений після успіху «Ватерлоо» на Євробаченні і в хіт-парадах Великій Британії), а не початковий варіант 1973-його року.
 ²"Eagle" в Нідерландах вийшов як подвійний подвійний сингл разом з «Thank You for the Music».
 ³"Voulez-Vous" У Великій Британії вийшов як подвійний сингл з «Angeleyes». В США «Voulez-Vous» і «Angeleyes» були випущені в одному синглі, але в хіт-парадах представлені окремо.
 4«Lay All Your Love on Me» був випущений як 12 « сингл у США, Великій Британії і ФРН.
 5»Dancing Queen" і «Voulez-Vous» були перевиданнями оригінальних пісень для просування ABBA Gold (1992).
 6«SOS» вийшов як подвійний сингл з «Chiquitita» щоб просувати випущений тільки в Японії збірник SOS: The Best of ABBA. пісня була продана накладом понад 130 000 копій і стала найбільш продаваним синглом західного співака в Японії в 2001 році.
 7«Waterloo» був перевиданням початкової пісні, щоб просувати в 2004 році перевидання Waterloo до 30-го ювілейного випуску.
 Пісня «Our Last Summer» з альбому Super Trouper стала лідером хіт-параду в Греції у 1980 році. На «Б-стороні» був сингл «Me and I».
 «I Have a Dream» був єдиним хітом АВВА на Кіпрі. На «Б-стороні» до нього на Кіпрі була «If It Wasn't for the Nights». В 1985 році «If It Wasn't for the Nights» був перевиданий як сингл на Кіпрі, але найвищою позицією в хіт-парадах була 46-та.
 8«Happy New Year» піднявся до 25 сходинки в данських хіт-парадах після свого перевидання в 2008.
 9«Mamma Mia», «Dancing Queen» і «Honey, Honey» були випущені на хвилі популярності Mamma Mia! The Movie.

Відеографія

Відеоальбоми

Музичні кліпи

DVD-диски

Джерела

Примітки

Посилання 
 ABBASite.com  — Офіційний сайт гурту.
 
 Слова песен ABBA 

ABBA
ABBA